Чурило.

 Чурило — река в Архангельской области, приток Юлы.
 Чурило, Андрей Викторович (род. 1993) — белорусский прыгун в высоту.
 Чурило, Глеб (род. 1999) — белорусский самбист.
 Чурило, Кристина Александровна (род. 1991) — белорусская бегунья с барьерами.
 Чурило Плёнкович — герой русских былин.

См. также 
 Чурилин
 Чурилов